La Buca ima više značenja:
 La Buca, Firenze
 La Buca, Viterbo